Karl Falkenberg ist der Name folgender Personen:

* Karl Falkenberg (Schauspieler) (eigentlich Carl Hauer; 1887–1936), österreichischer Schauspieler
 Karl Falkenberg (Ökonom) (* 1952), deutscher Ökonom